Чемпионат Европы по борьбе 1977 года проходил в городе Бурса (Турция).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1977
Чемпионаты Европы в 1977 году
Спорт в Турции в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Бурсе
Чемпионаты Европы в Турции
Международные соревнования по борьбе в Турции
1977 год в борьбе